Montmain est une commune française de la Côte-d'Or.
 Montmain est une commune française de la Seine-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France